Osoby o tym nazwisku:
 Harri Haatainen − fiński lekkoatleta
 Tuula Haatainen − fińska polityk i samorządowiec